Pervušin ali Pervušina [pervúšin/pervúšina] imata več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Перву́шин/Перву́шина).

 Aleksej Ivanovič Pervušin (1905—1975), sovjetski general.
 Anton Ivanovič Pervušin (*1970), ruski pisatelj in novinar.
 Ivan Mihejevič Pervušin (1827—1900), ruski duhovnik in matematik.